Гай Септимій Север () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з роду Септиміїв, його гілки Северів:
 Гай Септимій Север — консул-суффект 160 року.
 Гай Септимій Север Апер — консул 207 року.

Див. також 
 Династія Северів